Schalcken ist der Familienname folgender Personen:

 Godefridus Schalcken (1643–1706), niederländischer Maler
 Maria Schalcken (vor 1650–vor 1700), niederländische Malerin

Siehe auch:
 Schalken